William Burnet ist der Name folgender Personen:

* William Burnet (Politiker, 1688) (1688–1729), britischer Kolonialgouverneur
 William Burnet (Politiker, 1730) (1730–1791), US-amerikanischer Politiker